Болгарская операция (8—9 сентября 1944 года) — военная операция вооружённых сил СССР против войск Германии и Болгарии в ходе Великой Отечественной войны. Во время операции никакого сопротивления советским войскам оказано не было.

Предыстория 
Разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишинёвом, освобождение Румынии и выход 3-го Украинского фронта на румыно-болгарскую границу оказали огромное влияние на внутреннее и международное положение Болгарии.

Летом 1944 года страна переживала глубокий экономический и политический кризис. Народное хозяйство оказалось истощённым. Значительная часть населения вела полуголодное существование.

Формально Болгария не участвовала в войне против СССР из-за того, что велика была симпатия болгар к русским как освободителям от турецкого ига. Но немецкие войска пользовались аэродромами, морскими портами, железными дорогами этой страны для военных целей. Болгарские войска несли оккупационную службу в Греции и Югославии и высвобождали тем самым немецкие дивизии для войны против СССР.

Весной и летом 1944 Советское правительство неоднократно обращалось к правительству Болгарии с предложением разорвать союз с Германией и соблюдать нейтралитет.
 так, 18 мая 1944 года правительство СССР потребовало от правительства Болгарии прекратить оказание помощи немецкой армии.
 12 августа 1944 года правительство СССР повторно потребовало от правительства Болгарии прекратить оказание помощи немецкой армии.

В ответ болгарские правительственные круги предпринимали различные манёвры. Одним из них в июне 1944 года была смена правительства Божилова правительством И. Багрянова, столь же пронемецким. Затем, 2 сентября 1944 года, правительство Багрянова было отправлено в отставку и вместо него было сформировано правительство К. Муравиева.

26 августа 1944 года правительство Багрянова объявило о полном нейтралитете Болгарии и потребовало вывода германских войск из страны. При этом, правительство Багрянова не принимало мер, чтобы воспрепятствовать проходу отступавших немецких войск через территорию Болгарии.

В этот же день, 26 августа 1944 года командование немецких войск в Болгарии отдало приказ о переформировании всех немецких воинских частей в шесть боевых групп (в Варне, Русе, Пловдиве, Софии, Видине и Дупнице) и приведении их в боевую готовность «на случай антинемецких выступлений в Болгарии».

26 августа 1944 года и в последующие дни, после объявления о нейтралитете Болгарии:
 отступавшие с территории Румынии немецкие войска вступали на территорию Болгарии с техникой и вооружением, продолжали движение по территории Болгарии и проходили на территорию Югославии;
 в порт Русе прибыли 23 немецких судна, но правительство Болгарии не предприняло в их отношении никаких мер по интернированию;
 в период с 26 по 30 августа 1944 года, не встречая противодействия со стороны правительства Болгарии, немцы затопили 74 военных корабля, находившихся в болгарских портах (7 подлодок, 32 миноносца, 4 крупных военных транспорта, 26 десантных барж и др.). Подводная лодка U-23 была найдена недалеко от турецкого города Агва, ещё две, U-19 и U-20, обнаружены затопленными у берегов Стамбула.

Поскольку по состоянию на 5 сентября 1944 года на территории Болгарии насчитывалось 30 тыс. немецких военнослужащих, правительство СССР в ноте от 5 сентября расценило деятельность правительства Муравиева как продолжение внешней политики правительства Багрянова (несмотря на заявление о нейтралитете) и объявило, что находится в состоянии войны с Болгарией.

Силы сторон 
По состоянию на 5 сентября 1944 года общая численность болгарской армии составляла 510 тыс. человек: 26 дивизий и 7 бригад. Но войскам 3-го Украинского фронта противостояли лишь 4 дивизии и 2 бригады. Болгария имела свыше 250 самолётов.

К началу сентября 1944 года в составе военно-морских сил Болгарии насчитывалось 80 боевых и вспомогательных судов; кроме того, в портах Варна и Бургас находились корабли немецкого военно-морского флота.

3-й Украинский фронт и Черноморский флот располагали значительными силами, способными подавить любое сопротивление. Командующий фронтом, исходя из директивы Ставки, поставил конкретные задачи перед 46-й, 57-й, 37-й и 17-й воздушной армиями, а также 7-м и 4-м гвардейским мехкорпусами. Черноморский флот должен был морским и воздушно-посадочным десантами во взаимодействии с мехкорпусами овладеть Варной и Бургасом.

Ход операции 
5 сентября советские войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом вышли к румыно-болгарской границе в Добрудже.

Политическая обстановка в Болгарии всё больше накалялась. Последовал запрет Муравиевым деятельности демократических партий Отечественного фронта. 7 сентября, когда уже стало ясно, что Красная Армия вступит в Болгарию, ЦК БКП и Главный штаб Народно-освободительной армии определили дату восстания в Софии — 9 сентября.

Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам 3-го Украинского фронта и Черноморскому флоту начать 8 сентября боевые действия против Болгарии, выйти 12 сентября на линию Русе, Палатица, Карнобат, Бургас и здесь приостановить движение. Вопрос о дальнейшем наступлении Ставка предлагала решить в зависимости от хода восстания болгарского народа.

8 сентября передовые стрелковые части вступили в Болгарию. Затем, обогнав их, устремились вглубь страны механизированные корпуса. Они продвигались, не встречая сопротивления. 9 сентября передовые части вышли на заданный рубеж. Корабли Черноморского флота вошли в порты Варна и Бургас. Болгарские корабли не оказали противодействия, а весь германский флот по приказу германского командования к тому времени уже был затоплен. Немецкие моряки покинули Болгарию.

В ночь с 8 на 9 сентября началось восстание в Софии, правительство Муравиева было свергнуто, образовано правительство Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым.

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования, с 22 часов 00 минут 9 сентября 1944 года боевые действия советских войск против Болгарии были прекращены.

Советские войска прошли по болгарской территории, не нарушая деятельность органов местных властей и не разоружая болгарскую армию. Население встречало Красную Армию восторженно. 15 сентября советские войска вошли в Софию, а к концу сентября основные силы 3-го Украинского фронта вышли на болгаро-югославскую границу, где стали занимать исходные районы для подготовки следующей операции.

Итоги 
Правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и её последнему сателлиту — Венгрии, распустило парламент, полицию, предприняло чистку государственного аппарата и перестройку армии, запретило нацистские организации. Болгарские войска эвакуировались из Греции и юго-восточных районов Югославии. Согласно достигнутой договорённости, уже в октябре 1944 года советские и болгарские войска совместно действовали в Белградской наступательной операции.

Примечания

Литература 
 Великая Отечественная война Советского союза 1941—1945: Краткая история

Сражения по алфавиту
Операции в Великой Отечественной войне
Болгария
Болгария
Конфликты 1944 года
Сентябрь 1944 года
Сражения в Болгарии